Mongaillardia är ett släkte av kvalster. Mongaillardia ingår i familjen Amerobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mongaillardia